Il doppio del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Hana Mandlíková e Pam Shriver che hanno battuto in finale Carina Karlsson e Tine Scheuer-Larsen 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (secondo turno)
 Hana Mandlíková /  Pam Shriver (campionesse)

 Elise Burgin /  Andrea Temesvári (semifinali)
 Carina Karlsson /  Tine Scheuer-Larsen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1985